Гардая:

 Гардая — город на севере центральной части Алжира.
 Гардая — провинция (вилайя) в центральной части Алжира.